Thora steht für:
 erster Teil der hebräischen Bibel, siehe Tora
 Thora (Name), weiblicher Vorname
 (299) Thora, Asteroid des Hauptgürtels
 Thora (Band), deutsche Dark-Rock-Band
 die Gattin von Ragnarssona þáttr

Siehe auch:
 Tora (Begriffsklärung)
 Tura